Langreuter ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Langreuter (1855–1902), deutscher Psychiater
 Hermann Langreuter (1856–1911), deutscher Kapitän
 Jutta Langreuter (* 1944), deutsche Autorin